Лас-Габьяс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 39 км². Население — 17415 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias
 Microweb turística de Las Gabias realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 www.lasgabiashistoriayvida.es
 www.lasgabias.com 
 Situación de Las Gabias
 [www.turismo-prerromanico.es/arterural/GABIA/GABIAFicha.htm Arte Prerrománico Español: Baptisterio de Gabia Grande]

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады